Chocolat o Xocolata (pel·lícula de 1988), pel·lícula francesa dirigida per Claire Denis i estrenada el 1988 
 Chocolat (pel·lícula de 2000), pel·lícula britànico-estatunidenca de Lasse Hallström estrenada el 2000
 Chocolat (pel·lícula de 2016), pel·lícula francesa dirigida per Roschdy Zem